Tetrahydrofuraan, een organisch oplosmiddel
Tetrahydrofolaat, een coënzym afkomstig van de vitamine foliumzuur 
Luchthaven Berlin-Tempelhof, een vliegveld in Berlijn, Duitsland met THF als IATA-airlinecode
The Hague Festivals, een jaarlijks terugkerende reeks van evenementen in de stad Den Haag